Cielobuio steht für:
CieloBuio, astronomische Organisation
(13777) Cielobuio, Asteroid